Szerhij Ivanovics Kovalenko (1947–2004) szovjet színekben olimpiai bajnok ukrán kosárlabdázó (oroszul: Szergej Ivanovics Kovalenko)
 Szergej Anatoljevics Kovalenko (1970) orosz sportlövő, olimpikon
 Szergej Vlagyimirovics Kovalenko (1976) orosz kötöttfogású birkózó, olimpikon
 Szerhij Viktorovics Kovalenko (1984) ukrán labdarúgó (oroszul: Szergej Viktorovics Kovalenko)